Ключарёва — женская форма русской фамилии Ключарёв.

Известные носители 
 Ключарёва, Анна Андреевна (1909—1975) — депутат Верховного Совета СССР I созыва (1937—1946).
 Ключарёва, Елена Викторовна (род. 1951) — советская, российская и немецкая режиссёр-балетмейстер, театральный педагог, дочь учёного-ракетостроителя Ключарёв, Виктор Михайлович.
 Ключарёва, Наталья Львовна (род. 1981) — российская поэтесса, прозаик, журналистка.